Riley Adams est un personnage incarné par l'actrice Lauren Lee Smith dans la série télévisée américaine Les Experts (CSI : Crime Scene Investigation en anglais). Elle est présente dans la saison 9. Elle apparaît pour la première fois dans l'épisode Natures mortes (Art Imitates Life), elle quitte l'équipe à la fin de l'épisode Pour une poignée de jetons (All In).

Biographie 
Riley Adams rejoint le Las Vegas Metropolitan Police Department quelques semaines après la mort de Warrick, un enquêteur des scènes de crimes tué dans l'exercice de ses fonctions.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Lauren Lee Smith
 Les Experts

Personnage des Experts
Policier de fiction
Scientifique de fiction